Die Süper Lig 2018/19 (offiziell: Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu) war die 61. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 2018 mit einem Auswärtsspiel des Titelverteidigers Galatasaray Istanbul gegen den Aufsteiger MKE Ankaragücü und endete am 26. Mai 2019.

In Gedenken an Lefter Küçükandonyadis beschloss der türkische Fußballverband am 4. Juli 2018, die Saison 2018/19 in Anlehnung an die türkische Stürmer-Legende Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu zu nennen.

Aufsteiger Büyükşehir Belediye Erzurumspor wurde der 71. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. Titelverteidiger Galatasaray Istanbul wurde durch einen Sieg am vorletzten Spieltag zum 22. Mal Meister.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2018/19 waren zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Als Zweitligameister stieg Çaykur Rizespor auf und schaffte dadurch den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte auch MKE Ankaragücü den Aufstieg, der mit diesem Erfolg nach sechs Jahren in die 1. Liga zurückkehrte. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger BB Erzurumspor. BB Erzurumspor war der 71. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig.

Statistiken

Tabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Die Vergabe des dritten Europa-League-Starterplatzes für Yeni Malatyaspor ist ab dem vorletzten Spieltag berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Saison 2018/19 wurde der Senegalese Mbaye Diagne von Galatasaray Istanbul. Diagne erzielte 30 Tore und stellte als ausländischer Spieler einen neuen Bestwert auf.

Torvorlagenliste 

Bei gleicher Anzahl erfolgt die Sortierung analog zur türkischen Sport-Datenbank von Mackolik.com.

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Auszeichnungen 
Die Super des Fußballs Auszeichnungen (), zweite Ausgabe (2018/19), wurden in Kooperation mit der Türkischen Fußball-Föderation (TFF) und dem Pay-TV-Rechteinhaber der Süper Lig beIN Sports am 2. Mai 2019 im Çırağan-Palast gemeinsam organisiert und vergeben. Unter anderem wurden teils die Auszeichnungen vom Jugend- und Sportminister der Republik Türkei Mehmet Kasapoğlu überreicht.

 Super Torwart des Jahres: Mert Günok (Başakşehir FK)

 Super Defensivspieler des Jahres: Alexandru Epureanu (Başakşehir FK)

 Super Mittelfeldspieler des Jahres: Edin Višća (Başakşehir FK)

 Super Stürmer des Jahres: Burak Yılmaz (Beşiktaş Istanbul)

 Super Fußballer des Jahres: Edin Višća (Başakşehir FK)

 Super Cheftrainer des Jahres: Abdullah Avcı (Başakşehir FK)

 Super Tor des Jahres: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe Istanbul); erzielte am 23. Spieltag in der Derby-Begegnung gegen Beşiktaş Istanbul, bzw. Loris Karius, per Fernschuss außerhalb des gegnerischen Strafraumes zum 3:3-Endstand.

 Zum aufsteigenden Star des Jahres: Dorukhan Toköz mit 22 Jahren

 Super Elf des Jahres
 Torwart: Mert Günok (Başakşehir FK)
 Defensive: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe Istanbul), Alexandru Epureanu (Başakşehir FK), Domagoj Vida, Gökhan Gönül (beide Beşiktaş Istanbul)
 Mittelfeld: Emre Belözoğlu, Edin Višća (beide Başakşehir FK), Dorukhan Toköz, Adem Ljajić (beide Beşiktaş Istanbul), Trezeguet (Kasımpaşa Istanbul)
 Sturm: Burak Yılmaz (Beşiktaş Istanbul)

Sponsoren und Ausstatter

Wissenswertes

Allgemeines 
 Mit Saisonbeginn wurde der Video-Assistent als zusätzliche Unterstützung für Schiedsrichter während des Spiels eingeführt. Ab dieser Saison wird eine direkte Verbindung zwischen dem Hauptschiedsrichter auf dem Feld und einem Video-Assistenten hergestellt. Dabei werden nicht sämtliche strittige Szenen vom Video-Assistenten bewertet, sondern nur solche, bei denen es um mögliche Tore, Rote Karten (nicht aber Gelb-Rote Karten), Elfmeter oder Spielerverwechslungen geht.

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks

Einzelnachweise 

2018 19
Superlig
Wikipedia:Artikel mit Video